Александр Иванович Горшков: Горшков, Александр Иванович (род. 1923) — советский и российский филолог.
 Горшков, Александр Иванович (1928—1993) — советский легкоатлет, метатель копья.